To jest lista zabytków w Victorii (Rabat) na wyspie Gozo, Malta, które są umieszczone na liście National Inventory of the Cultural Property of the Maltese Islands.

Lista

Przypisy 

Victoria (Gozo)
Zabytki Malty